Łysomice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Toruński
 Łysomice (Koejavië-Pommeren) een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Toruński, in de gemeente Łysomice
 Łysomice (Pommeren) een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Słupski